Gelhaus ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Gelhaus (* 1938), deutscher Germanist und Linguist
 Hubert Gelhaus (* 1950), deutscher Lehrer und Heimatforscher